Angela Devi, född Angela Shunali Dhingra 30 juli 1975, död 31 mars 2006, var en amerikansk porrmodell som blev känd genom modelljobb för Foxes.com och sedermera sin egen webbplats. Hennes filmer karaktäriserades av att hon pratade med tittaren i dem, man kan tala om "first person"-porr. Bland hennes mer kända filmer återfinns Clothing Optional, Chocolate Covered Cherry och Boobie Squeezing Cookie Teasing. 31 mars 2006 fann Arizonapolisen hennes kropp med ett tomt paket Xanax bredvid sig. Hon hade antagligen begått självmord.

Amerikanska skådespelare under 2000-talet
Födda 1975
Avlidna 2006
Kvinnor
Porrskådespelare från delstaten New York
Skådespelare som begått självmord